Die Saison 1974/75 war die 32. reguläre Meisterschaftsrunde in Mexiko seit Einführung der Primera División (die höchste mexikanische Fußballliga) in der Saison 1943/44. 

Der Absteiger der vorangegangenen Saison, Club San Luis, wurde durch den Aufsteiger UANL Tigres ersetzt. Ebenso ersetzt wurde die Mannschaft des CF Torreón nach dem Lizenzverkauf an die Leones Negros de la Universidad de Guadalajara. Weil die Liga darüber hinaus von vormals 18 auf nunmehr 20 Teilnehmer erweitert wurde, wurden die Mannschaften von Unión de Curtidores und Atlético Potosino eingeladen, ebenfalls in der ersten Liga zu spielen. Dabei fiel die Wahl auf den zweiten Verein vermutlich wegen dessen Sitz in der Stadt San Luis Potosí, nachdem der dort ebenfalls beheimatete Club San Luis gerade abgestiegen war.

Wie in der Vorsaison wurde die Meisterschaft in zwei Gruppen unterteilt, obwohl jede Mannschaft je zweimal (in je einem Heim- und Auswärtsspiel) gegeneinander antrat. Auch diesmal qualifizierten sich die beiden bestplatzierten Mannschaften jeder Gruppe (Toluca und Cruz Azul in der einen sowie die beiden Clubs aus León, der in der Liga etablierte Club León und der Neuling Unión de Curtidores in der anderen Gruppe) für die Meisterschaftsendrunde, die diesmal auch als Gruppenturnier ausgetragen wurde und nicht im K.-o.-System, wie in Mexiko meistens üblich.

Absteiger in die zweite Liga war am Saisonende der CF Madero als Mannschaft mit den wenigsten erzielten Punkten.

Kreuztabellen

Punktspielrunde

Endrunde 
!!TOL!!LEO!!U.C.!!CAZ

| class="hintergrundfarbe5" | || 1:0 || 2:1 || 1:0 
 || 3:1
| class="hintergrundfarbe5" | || 0:0 || 3:2 
 || 0:3 || 1:0
| class="hintergrundfarbe5" | || 1:2 
 || 1:0 || 0:1 || 1:5
| class="hintergrundfarbe5" | 
|-
|}

Deportivo Toluca ist Meister der Saison 1974/75.

Statistik

Torjägerliste

Siehe auch 
 Liga MX

Weblinks 
 Die Saison 1974/75 bei RSSSF.com

1974
Fußballsaison 1974/75